То́мас (Том) Влаши́ха (, род. , Дона, Саксония, ГДР) — немецкий актёр театра, телевидения и кино. Международную известность актёр получил благодаря роли Якена Х’гара в американском телесериале «Игра престолов».

Племянник оперного певца Эккехарда Влашихи.

Биография 
Свою карьеру Томас начал на театральных подмостках Германии, а затем перешёл к ролям на телевидении и в кино.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт